Sponagel ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Sponagel (1824–1899), hessischer Gutsbesitzer und Politiker und Abgeordneter der 2. Kammer der Landstände des Großherzogtums Hessen

Siehe auch:
 HG Commerciale